Розина Сторкио (19 января 1872 - 24 июля 1945) —— итальянская оперная певица, обладающая  лирическим колоратурным сопрано. Известна исполнением главных ролей в премьерах мировых опер Пуччини, Леонкавалло, Масканьи и Джордано

Биография
Розина родилась в 1872 году в Венеции. Музыкальное образование  получила в Миланской консерватории. Дебют Розины пришелся на 1892 год,  в опере Бизе «Кармен», она исполнила роль Микаэлы в миланском театре Даль Верме.

Карьера 
Три года спустя она дебютировала в «Ла Скала» с оперой Массне «Вертер». После в 1906 году она пела Виолетту в «Ла Скала», появившись на сцене в современной одежде. 

С тех пор Сторкио в основном пела в Милане. Однако в предвоенный период Первой мировой войны она также выступала в других крупных итальянски городах, таких как Рим, Венеция и проч. Гастролировала по всему миру: пела в Южной Америке, Испании, Париже и Москве.

Она играла главную роль в опере Пуччини  «Тоска», однако партия была для нее тяжелой. В 1921 году, после того как её голос потерял былую силу, она ещё выступала  Чикаго и Нью-Йорке.

В 1923 году, в Барселоне, Сторкио завершила свою карьеру выступлением в качестве Чио-Чио-Сан в опере Пуччини «Мадам Баттерфляй». Примечательно, что Розина исполняла эту партию впервые в 1904 году на премьере, и премьера оперы провалилась. Причинами неудачи было названо наличие длиннот и неудачная компоновка актов.

Последние годы 
Розина Сторкио покинув сцену ушла в монастырь, а в конце Второй мировой войны умерла. Она оставила небольшое наследие граммофонных записей со скоростью 78 об/мин, записанных  в первые годы 20-го века.

Репертуар 

 1897: Мими в Богеме ( Леонкавалло)
 1900 год: Заза в Заза (Леонкавалло )
 1903: Стефана в Сибири ( Джордано)
 1904: Чио-Чио Сан в Мадам Баттерфляй (Пуччини)
 1917: Лодолетта в Лодолетте (Масканьи)

Примечания

Литература 

 Лаури-Вольпи Дж.,  Вокальные параллели — Л.: Музыка, 1972. — 303 с.
 Булыгин А. К., Карузо — Молодая гвардия, 2010 —448 с.
 Пеньковская О.М., Феномен партии Розины из оперы Джоаккино Россини: популярность и редкость вокального амплуа — Таврический научный обозреватель, 2016 — с. 134-136

Примечания